Супруне́нко — українське прізвище.

 Супруненко Ганна — українська поетеса (насправді — Галина Іванівна Стелецька).
 Супруненко Микола Іванович (1900—1984) — український історик, академік АН УРСР (1972).
 Супруненко Олександр Іванович (1971) — народний депутат України
 Супруненко Павло Павлович (1925, Кам'янське) — український журналіст, краєзнавець.
 Супруненко Петро Михайлович (1893, Кременчук — 1945) — український учений у галузі механіки, академік АН УРСР (1934).
 Супруненко Ніна Антонівна (1953, Новоселиця, Полтавської обл.) — українська поетеса.

Українські прізвища
Прізвища на -енко